Leca (Lecca), nazwisko rumuńskie i włoskie; osoby noszące to nazwisko:
 Alexandre Leca – francuski piłkarz ur. w 1982
 Béatrice Leca – francuska pisarka
 Bonaventure Leca – korsykańsko-francuski polityk (1887 – 1973),
 Dominique Leca – francuski polityk (ur. 1906)
 Grégory Leca – francuski piłkarz ur. w 1980
 Jean Leca – francuski politolog
 Jean-Louis Leca – francuski piłkarz ur. w 1985